

Codici 
 kvp – codice ISO 639-3 della lingua kompae

Partiti politici 
 Katholieke Volkspartij - KVP (Partito Popolare Cattolico) – Partito politico dei Paesi Bassi

Altro 
 kVp – simbolo di chilovolt di picco